Tassoni est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alessandro Tassoni (1565–1635), poète italien ;
  (1914–1945), partisan italien ;
 Giovanni Tassoni (1905–2000), anthropologue italien ;
 Giulio Cesare Tassoni (1859–1942), général et homme politique italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien